Макс Вундт (; 29 января 1879, Лейпциг — 31 октября 1963, Тюбинген) — немецкий , профессор Тюбингенского университета. Представитель немецкого идеализма.

Биография 
Сын психолога Вильгельма Вундта, родился в Лейпциге 29 января 1879 года.

После получения среднего образования изучал немецкую и классическую филологию и философию в Лейпциге, Фрайбурге, Берлине и Мюнхене. В 1903 году в Лейпцигском университете получил степень доктора за исследование сочинения Ю. Г. Липсиуса о Геродоте и в течение года путешествовал по Италии и Греции. В 1906 году работал в гимназии в Дрезден-Нойштадте (Innere Neustadt). После защиты диссертации (хабилитации) по теме «Интеллектуализм в греческой этике», состоявшейся в 1907 году, он стал читать лекции в Страсбурге. Там он женился на дочери экономиста Августа Сарториуса фон Вальтерсгаузена, Сенте (1885—1961).

В августе 1914 года был призван на военную службу, в мае 1915 года произведён в лейтенанты, назначен командиром роты и отправлен на фронт.

В 1918 году, при поддержке Йенша, несмотря на возражения Наторпа, Вундт стал адъюнкт-профессором в Марбургском университете в летнем семестре. Осенью 1918 года он несколько месяцев работал во вновь открытом университете в Юрьеве (Тарту).

В 1920 году по рекомендации Бауха Вундт занял должность профессора в Йенском университете, сменив Рудольфа Эйкена. В 1924 году он был принят в группу редакторов журнала Пангерманского союза «Deutschlands Erneuerung», где уже были Георг фон Белов, Хьюстон Чемберлен и . С 1929 года до выхода на пенсию в 1945 году Вундт был профессором философии в Тюбингенском университете. С 1942 года — член-корреспондент Прусской академии наук. С 1936 года — член Академии города Эрфурта (его день рождения в Академии этого города до сих пор является официальным памятным днём).

Умер в Тюбингене 31 октября 1963 года.

Мировоззрение 

По Максу Вундту мировоззрение — это квинтэссенция жизненного опыта, а также стратегия завоевания окружающего мира, определённой группы людей, имеющих общность происхождения и общие жизненные интересы.

Известность в философских кругах Макс Вундт получил за публикацию сочинений: «Geschischte der griechischen Ethik» («История греческой этики»; 1908‒1911) в двух томах, «Kant als Меtаphysiker» («Кант как метафизик»; 1924), «Untersuchungen zur Metaphysik der Aristoteles» («Исследование по метафизике Аристотеля»; 1953). Его работы «Griechische Weltanschauung» («Греческое мировоззрение»; 1910), «Staatsphilosophie» («Государственная философия»; 1923), «Deutsche Weltanschauung» («Немецкое мировоззрение»; 1926—1927) посвящены проблемам выработки национального мировоззрения в процессе эволюционного становления общества.

Примечания

Ссылки 
 Hessische Biografie. Wundt, Max

Преподаватели Страсбургского университета
Профессора Марбургского университета
Преподаватели Йенского университета
Профессора Тюбингенского университета
Выпускники Лейпцигского университета
Участники Первой мировой войны (Германия)
Члены Прусской академии наук
Персоналии:Нацистская Германия